Ольга Всеволодовна Смирнова (род. 9 октября 1939, Москва) — советский российский биолог, ботаник, эколог, специалист по популяционной биологии, структурно-функциональной организации и динамике лесных экосистем, профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук.

Биография 
Ольга Всеволодовна Смирнова родилась 9 октября 1939 г. в Москве в семье служащих. Мама, Нина Николаевна, работала переводчицей с французского языка, отец, Всеволод Михайлович, был инженером. Дед со стороны матери, Жуков Николай Алексеевич, окончил Московское высшее коммерческое училище, служил экономистом в НКИД. Другой дед, Смирнов Михаил Иванович, учился в Московском археологическом институте в Нижнем Новгороде, был историком-краеведом. В 1919 году его усилиями был основан Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. О.В. Смирнова участвовала в работе юннатского кружка при Всероссийском обществе охраны природы (ВООП) (руководитель Петр Петрович Смолин).

В 1958-1963 годах училась на биологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, специализировалась по кафедре геоботаники. В 1966-1992 годах работала в Проблемной биологической лаборатории МГПИ им. В.И. Ленина. В 1968 году в МГПИ им В.И. Ленина под руководством проф. А.А. Уранова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Жизненные циклы, численность и возрастной состав популяций основных компонентов травяного покрова дубрав». В 1984 году в ЛГУ была защищена докторская диссертация на тему «Поведение видов и функциональная организация травяного покрова широколиственных лесов (на примере равнинных широколиственных лесов Европейской части СССР и липняков Сибири)». С 1992 года является ведущим научным сотрудником лаборатории «Структурно-функциональная организация и динамика лесных экосистем» ЦЭПЛ РАН. C 1994 года профессор по специальности экология. В 1993-2008 годах преподавала в Пущинском государственном университете. В 2008-2014 годах была заведующей вышеупомянутой лаборатории. С 2014 года является главным научным сотрудником этой лаборатории.

В 2011-2012 годах читала лекции по экологии и популяционной биологии в Вологодском пединституте. В 2013-2014 годах — по лесной экологии в магистратуре МГУ.

Под научным руководством О.В. Смирновой написаны и защищены 27 кандидатских диссертаций.

Является членом Московского общества испытателей природы, Русского ботанического общества.

Главный редактор «Russian Journal of Ecosystem Ecology», член редколлегии «Вестника Томского университета».

Научная деятельность 
Основные области научных интересов — популяционная биология и демография растений, структурно-функциональная организация и динамика лесных экосистем, история формирования и развития лесного покрова в голоцене.

На формирование научного мировоззрения О.В. Смирновой оказали влияние идеи ее учителя, проф. А.А. Уранова. Основой взглядов О.В. Смирновой являются представления о ведущей роли популяций растений и животных в организации биогеоценоза. Непрерывный оборот поколений в популяциях ключевых видов считается необходимым условием для поддержания видового и структурного разнообразия и обеспечения устойчивости сообществ. Примером ключевого вида (эдификатора) являются африканские слоны, активно влияющие на биогеоценоз саванны. От биологии видов растений разных жизненных форм, их индивидуального развития и изучения онтогенетических состояний, необходимых для демографических исследований, О.В. Смирнова перешла к теории ценопопуляций как надорганизменных систем, способных к самоподдержанию в различных условиях. В итоге была создана концепция биогеоценозов как систем взаимодействующих популяций, что было важно для понимания механизмов формирования современной зональности, обусловленных деятельностью человека.

Концепция антропогенной трансформации лесного покрова в голоцене, сформулированная О.В. Смирновой, базируется на утверждении, что человек являлся основным фактором преобразования биогеоценотического покрова в голоцене. Производящее хозяйство разделило единый лесо-лугово-болотный комплекс на экосистемы, способные поддерживать себя при спонтанном развитии («теневые» леса), сформировавшие лесной пояс, и экосистемы, требующие для поддержания постоянного воздействия человека (пойменные и суходольные луга, луговые степи, леса из пионерных видов деревьев).

О.В. Смирнова является автором 180 статей, 20 разделов в коллективных монографиях и 1 монографии.

Основные работы 

 Структура травяного покрова широколиственных лесов. М.: Наука. 1987. 208 с.
 Восточноевропейские широколиственные леса / отв. ред. О. В. Смирнова. М.: Наука, 1994. 362,[1] с.
 Популяционная организация биоценотического покрова лесных ландшафтов // Успехи соврем. биол. 1998. Т. 118. № 2. С. 148-165.
 Онтогенез дерева и его отражение в структуре и динамике растительного и почвенного покрова // Экология. 2001. № 3. С. 177-81. (соавт. Бобровский М.В.)
 Старовозрастные леса Пяозерского лесхоза северо-западной Карелии // Бот. журн. 2001. Т. 86. № 1. С. 98-109. (соавт. Коротков В.Н.)
 Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность / под ред. О.В. Смирновой. М.: Наука, 2004. Т. 1. 479 с. Т. 2. 575 с.
 Генезис восточноевропейской тайги в голоцене // Закономерности вековой динамики биогеоценозов. XXI чтения памяти академика В.Н. Сукачева. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. С. 18-65. (соавт. Калякин В.Н., Турубанова С.А., Бакун Е.Ю.) 
 Сукцессия и климакс как экосистемный процесс // Успехи соврем. биол. 2008. Т. 128. № 2. С. 129-144. (соавт. Торопова Н.А.) 
 Модельная реконструкция восстановленного лесного покрова таежных лесов // Успехи соврем. биол. 2013. Т. 133. №. 2. С. 164-177. (соавт. Луговая Д.Л., Проказина Т.С.)
 Потенциальная растительность и потенциальный экосистемный покров //Успехи соврем. биол. 2016. том 136. № 2. С. 199-211. (соавт. Торопова Н.А.)
 European Russian forest: their current state and features of their history / Ed. Olga V. Smirnova [et al.]. Dordrecht: Springer, 2017. 564 с.
 Библиография профессора О.В. Смирновой // Библиография по демографии растений. 2021. № 1. С. 1-16.

Примечания

Литература 
 Евстигнеев О.И., Коротков В.Н. Система взглядов О.В. Смирновой в лесной биогеоценологии // Вопросы лесной науки. 2019. Т. 2. № 4. С. 1-36. 
 Евстигнеев О.И., Коротков В.Н. Юбилей Ольги Всеволодовны Смирновой // Відкритий ліс. 10. 10. 2019.
 Ольга Всеволодовна Смирнова (к 70-летию со дня рождения) // Лесоведение. 2010. № 1. С. 83.
 Ольга Всеволодовна Смирнова (к 80-летию со дня рождения) // Лесоведение. 2019. № 6.  С. 590. 
 Смирнова О.В. Библиография профессора О.В. Смирновой // Библиография по демографии растений. 2021. № 1. С. 1–16.

Ссылки 
 Смирнова О.В. на сайте ЦЭПЛ РАН
 Смирнова О.В. на сайте Russian Journal of Ecosystem Ecology
 Публикации Смирновой О.В. на сайте eLibrary
 Смирнова О.В. на сайте ИСТИНА
 Лекции О.В. Смирновой в Центре Архэ

Биологи СССР
Биологи России
Ботаники СССР
Ботаники России
Экологи СССР
Экологи России
Женщины-учёные
Родившиеся в Москве
Члены Русского ботанического общества
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Учёные XXI века
Учёные XX века
Биологи XX века
Биологи XXI века
Женщины-учёные XX века
Женщины-биологи
Женщины-ботаники
Женщины-экологи
Преподаватели вузов Московской области